Borgman (edelman), Middeleeuws soort edelman
 Borgman (film), Nederlandse film uit 2013
 Borgman (auto), Nederlandse zelfbouwauto uit de jaren 50
 Erik Borgman, Nederlands hoogleraar theologie
 Johan Borgman, Nederlands paranormaal genezer
 Hindrik Klasen Borgman, Nederlands majoor en burgemeester